Tscherednik oder Tscherednyk ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Wladimirowitsch Tscherednik (* 1951), russischer Mathematiker
 Oleksij Tscherednyk (* 1960), ukrainischer Fußballspieler